Дубровка (Елемка) — река в России, протекает в Маловишерском районе Новгородской области. Устье реки находится в 153 км по левому берегу реки Мста. Длина реки составляет 11 км.

Река протекает через Веребьинское сельское поселение. На реке стоят деревни Старина, Пожарьё, Дубровка, Елёмка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000021312
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002131
 Код бассейна — 01.04.02.002
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Мсты
Реки Маловишерского района